Арсеньевские бумаги — собрание копий шведских документов XVII в. из ГАШ и части семейного архива Я. Делагарди, хранившейся в библиотеке Юрьевского (Тартуского) университета, которые приобрел С. В. Арсеньев в 1886-91 годах.
Собрание состоит из 32 документов 1611-1615 годов включающих в себя: один договор, три королевских документа, семнадцать «листов» шведских военачальников и одна охранная грамота — все документы шведские; так же, одна грамота русских воевод, один «лист земских людей» и семь распросных речей русских людей, таким образом, все собрание состоит из официальных документов.
В 1910 году сын Арсеньева передал их в НОЛД. Они были опубликованы в Сборнике трудов НОЛД в переводах со шведского и
немецкого языков, сделанных А. В. Полторацким.

Список договоров 
 1611 г. — Договор Новгородского Государства с Шведским военачальником Делагарди.
 1612 г. — Отрывок листа Делагарди к Королю Карлу.
 1613 г. — Распросные речи Богдана Дубровского.
 1613 г. — Грамота воевод князей Дмитрия Трубецкого и Дмитрия Пожарского Осипу Хлопову.
 1613 г. — Распросные речи двух купцов.
 1613 г. — Приложение к листу Делагарди от 3 августа.
 1613 г. — Распросные речи одного дворянина.
 1613 г. — Отрывок листа земских людей Новгорода Великого к Королевичу Карлу-Филиппу.
 1613 г. — Лист Эверта Горна Королю Густаву-Адольфу.
 1614 г. — Распросные речи Никиты Калитина.
 1614 г. — Распросные речи стольника Ивана Ивановича Чепчугова, Московского дворянина Никиты Остафьевича Пушкина и дворянина Романовца Фоки Дурова.
 1614 г. — Мемориал Короля Густава-Адольфа Эверту Горну.
 1614 г. — Лист Эверта Горна королю Густаву-Адольфу.
 1614 г. — Инструкция Короля Густава-Адольфа Шведским Комиссарам.
 1615 г. — Лист Эверта Горна Арвиду Теннессону.
 1615 г. — Лист Эверта Горна Королю Густаву-Адольфу.
 1615 г. — Лист Эверта Горна Королю Густаву-Адольфу.
 1615 г. — Лист Эверта Горна к Арвиду Теннессону.
 1615 г. — Лист Эверта Горна Королю Густаву-Адольфу.
 1615 г. — Лист Эверта Горна Королю Густаву-Адольфу.
 1615 г. — Лист Якова Боборыкина и Матвея Муравьева к Делагарди.
 1615 г. — Лист Якоба Делагарди, Фридриха Горна, Арвида Теннессона и Монса Мортенссона Королю Густаву-Адольфу.
 1615 г. — Лист Якоба Делагарди. Фридриха Горна, Арвида Теннессона и Монса Мортенссона Королю Густаву-Адольфу.
 1615 г. — Лист Якоба Делагарди, Фридриха Горна, Арвида Теннессона и Монса Мортенссона Королю Густаву-Адольфу.
 1615 г. — Лист Якоба Делагарди, Фридриха Горна, Арвида Теннессона и Монса Мортенссона Королю Густаву-Адольфу.
 1615 г. — Реляция Генриха Флеминга и его товарищей о переговорах между ними и посланными русских комиссаров.
 1615 г. — Наказ Короля Густава-Адольфа шведским комиссарам. 1615 г. Лист Канцлера Оксеншерны шведским комиссарам.
 1615 г. — Лист Якоба Делагарди, Арвида Теннессона и Монса Мортенссона Королю Густаву-Адольфу.
 1615 г. — Выписка из памяти шведских послов Королю Густаву-Адольфу.
 1615 г. — Охранная грамота русским послам от шведского посольства.
 1615 г. — Лист Сванте Банера Королю Густаву Адольфу.

Примечания 

История Великого Новгорода